franco (verzending), wanneer de verzender de port- of vervoerkosten betaalt
Franco (automerk), een historisch Italiaans automerk
El Franco, een gemeente in de Spaanse provincie Asturië
Franco (Mirandela), een plaats in Portugal

Personen met familienaam
Francisco Franco, een Spaans generaal en dictator
Franco Luambo Makiadi (artiestennaam: Franco), een Congolese musicus
Guillermo Franco, een Argentijnse voetballer
Itamar Franco, een Braziliaanse politicus en ingenieur
James Franco, een Amerikaanse acteur
Jesús Franco, een Spaanse filmregisseur
João Franco, een Portugese politicus
Leo Franco, een Argentijnse voetballer

Personen met voornaam
Franco (bisschop van Luik), 9e eeuw
Franco van Luik, wiskundige 11e eeuw
Franco van Parijs, bisschop 11e eeuw